Heller kan som auktorsförkortning betyda:

 Amos Arthur Heller
 Alfonse Henry Heller
 Edmund Heller
 Kai Heller
 Klaus Gerhard Heller
 Karl Maria Heller
 Rémy Heller

Robotskapade auktorsförkortningar